Tenggren lautet der Familienname folgender Personen:

 Gustaf Tenggren (1896–1970), schwedisch-amerikanischer Zeichner und Illustrator
 Jayne-Ann Tenggren, Filmproduzentin und Script Supervisorin